Svibyviken kan syfta på:

Svibyviken, Åland – en vik vid Mariehamn, Åland
Svibyviken, Ormsö – en vik utanför Sviby på Ormsö, Estland